Cassius Marcellus Clay henviser til flere personer med dette navn:

 Cassius Marcellus Clay (politiker) (1810-1903) – amerikansk politiker og modstander af slaveri (abolitionist)
 Muhammad Ali (1942-2016) – amerikansk bokser og verdensmester i sværvægtsboksning med fødenavnet Cassius Marcellus Clay jr.